Als Afterklaue bezeichnet man 

das am Lauf sitzende kleine Schalenpaar der 2. und 5. Zehe bei Schweinen und Wiederkäuern, siehe Klaue (Paarhufer)
die Rudimente der Hinterextremitäten bei einigen Schlangen, siehe Aftersporn

Siehe auch:
 Afterkralle, auch Wolfskralle oder Afterzehe, eine bei manchen Hunderassen auftretende erste Zehe an der Innenseite der Hinterläufe.